53 rok naszej ery
 53 rok przed naszą erą
 53 – liczba naturalna
 (53) Kalypso – planetoida

Zobacz też